O Estádio Municipal Félix Belém de Castro é um estádio de futebol da cidade de Campo Verde, no estado do Mato Grosso. O Clube Recreativo Atlético Campoverdense manda seus jogos neste estádio, que tem capacidade para 3.000 pessoas.

O estadio esta no mando de campo pelo mato grosso futebol clube, onde sediará todos os jogos pelo campeonato matogrossense de futebol 2013.

Felix Belem Castro